Survival ("sopravvivenza" in lingua inglese) può riferirsi a:

Associazioni
 Survival International – Movimento mondiale per i diritti dei popoli indigeni

Cinema 
 Survival – film di Michael Campus del 1976.

Letteratura 
 Survival! – racconto breve di Gordon R. Dickson del 1984

Musica 
 Survival – album dei Grand Funk Railroad del 1971
 Survival – album di Bob Marley & The Wailers del 1979
 Survival – brano del lato "A" dell'album Alibi degli America del 1980
 Survival – singolo dei Muse del 2012
 Survival – singolo di Eminem del 2013
 Survival – singolo dei Tesseract del 2015
 Survival – album di Dave East del 2019

Videogiochi 

 Survival horror – genere di videogioco